Friday Wear – francuski miniserial animowany opowiadający o dwóch nastolatkach: Dianie i Lucy. Dziewczyny, korzystając z wakacji, zatrudniają się w popularnym magazynie dla kobiet Happy Few.

Bohaterowie 
 Diana – ma rude włosy i ubiera się w zieloną koszulkę i niebieskie spodnie.
 Lucy – ma czarne włosy. Nosi fioletową koszulkę i spódnice w kratki.
 Henry – ma czarne włosy i jest maniakiem czekoladowych batoników.
 Viviane – redaktorka i szefowa HAPPY FEW.
 Monica – dziennikarka HAPPY FEW. Uwielbia luksusy.
 Sandra – dziennikarka HAPPY FEW. Nie lubi Diany i Lucy.
 Charly – ma brązowe włosy i błękitną koszulkę. Jest komputerowcem.
 Vahid – trener.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie ZigZap – Studio Sonica
Reżyseria: Jerzy Dominik
Dialogi polskie: Dariusz Dunowski
Dźwięk i montaż: Zdzisław Zieliński
Organizacja produkcji: Katarzyna Pysiak
Wystąpili:
 Magdalena Krylik – Lucy (niektóre odcinki)
 Katarzyna Godlewska – Lucy (niektóre odcinki)
 Joanna Pach – Diana
 Katarzyna Łaska – Sandra
 Anna Apostolakis – Viviane
 Janusz Wituch – Henry
 Cezary Kwieciński – Charly

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2005